Брштаник може бити:

 Брштаник (Берковићи), насељено мјесто у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Брштаник (тврђава), средњовјековна тврђава